Константи́н Миха́йлович Станюкович () — русский писатель, известен произведениями на темы из жизни военно-морского флота.

Детские и юношеские годы 
Родился в Севастополе на Екатерининской улице в доме адмирала Станюковича. Сам дом не сохранился, но сохранилась подпорная стена, окружавшая дом и сад. Здесь установлена мемориальная доска в честь писателя.

Отец — Михаил Николаевич Станюкович, адмирал, комендант севастопольского порта и военный губернатор города. Семья будущего писателя-мариниста, «Айвазовского слова», принадлежала к старинному дворянскому роду Станюковичей — одной из ветвей белорусско-литовского рода Станьковичей; Демьян Степанович Станюкович принял русское подданство в 1656 году при взятии Смоленска. Михаил Николаевич Станюкович (1786—1869) являлся праправнуком Демьяна Степановича. Мать Константина Михайловича — Любовь Фёдоровна Митькова (1803—1855), дочь капитан-лейтенанта Митькова.

Всего в семье было восемь детей:
 Николай (1822—1857),
 Александр (1823—1892),
 Ольга (1826—1902),
 Анна (1827—1912),
 Екатерина (1831—1859),
 Михаил (1837—?),
 Константин (1843—1903),
 Елизавета (1844—1924).

1851—1853 — под руководством петрашевца Ипполита Матвеевича Дебу, отбывающего в Севастополе наказание в качестве солдата, юный Станюкович получает первоначальное образование.

1854 — Константину Михайловичу было 11 лет к началу обороны Севастополя. Осенью 1854 года из своего сада в подзорную трубу наблюдал движение к Севастополю неприятельских войск; исполняя обязанности курьера при отце, видел Корнилова и Нахимова. В конце сентября семья Станюковичей эвакуируется в Симферополь.

1856 — зачислен кандидатом в Пажеский корпус в Петербурге. 26 августа награждён бронзовой медалью на Андреевской ленте «В память войны 1853—1856 гг.»

1857 — 5 октября награждён серебряной медалью на Георгиевской ленте «За защиту Севастополя». 5 ноября из Пажеского Станюкович переведён в Морской кадетский корпус. Здесь преподавали многие из тех, кого позже Константин Михайлович будет вспоминать с благодарностью как своих учителей:
 М. И. Сухомлинов,
 И. П. Алымов (математика),
 Ф. А. Дозе (словесность).

Творческий период 
1859 — в журнале «Северный цветок» первая публикация: напечатано его стихотворение «Отставной солдат».

1860 — в «Северном цветке» продолжают публиковаться стихи Станюковича. Летом Станюкович ходит на борту учебного корабля «Орёл» под командованием Ф. С. Керна, героя севастопольской обороны. Осенью, в октябре, Станюкович объявляет отцу о непреклонном решении перейти в Петербургский университет. Отец категорически против и ходатайствует перед директором Морского кадетского корпуса контр-адмиралом С. С. Нахимовым о назначении кадета Станюковича К. М. в кругосветное путешествие и 18 октября (за полгода до выпускных экзаменов) писатель отправлен в кругосветное путешествие на винтовом корвете «Калевала» под командованием В. Ф. Давыдова. Далее — Гамбург, Лондон.

1861 — остров Ява. 17 июля Станюкович заболел лихорадкой и был определён во Владивостокский лазарет. 2 ноября выписан и приписан к винтовому транспорту «Японец». 12 декабря произведён в гардемарины.

1862 — Станюкович весь год ходит в акватории Тихого океана на различных судах. В письме к сестре просит прислать ему журналы «Искра» и «Век» за прошлый год, а также сочинения Белинского. 14 сентября на борту «Абрека» прибывает в Сан-Франциско (США).

В «Морском сборнике» публикуются различные произведения писателя.

1863 — Начальник Тихоокеанской эскадры Андрей Попов отправляет гардемарина в город Сайгон к капитану клипера «Гайдамак». Более месяца Станюкович наблюдал покорение Индокитая французами. Позже его впечатления были описаны в повести «Вокруг света на „Коршуне“».

4 августа А. А. Попов отправляет Станюковича в Петербург (через Китай и Сибирь) с экстренными бумагами к управляющему Морским министерством Н. К. Краббе, куда он добирается 28 сентября.

8 октября Станюкович К. М. произведён в мичманы и назначен в Петербургский 11-й флотский экипаж.

1864 — началось сотрудничество писателя с «Петербургским листком», «Голосом», «Русской сценой», «Будильником» и другими. В сентябре в журнале «Эпоха» за № 9 опубликована «Глава из очерков морской жизни». В этом же году после долгой и упорной борьбы с отцом, Станюкович выходит в отставку. Старый адмирал прислал телеграмму: «Против течения идти не могу. Согласен.» и 30 ноября Высочайшим приказом по флоту Станюкович уволен со службы «…с награждением лейтенантского чина».
В декабре в № 12 «Морского сборника» опубликован рассказ «Шторм».

1865 — писатель поступает на службу учителем начальной школы в село Чаадаево Муромского уезда Владимирской губернии, чтобы «…лучше узнать жизнь народа», здесь сказываются события и веяния 60-х годов XIX века.

1866 — писатель возвращается в Петербург после года учительствования в глубинке.

1867 — 20 января в 3-м номере «Будильника» опубликован очерк «На селе». 4 февраля в «Петербургском листке» сообщается о выходе в свет ранних морских рассказов Станюковича в книге «Из кругосветного плавания» в издании Вильгельма Генкеля.
26 мая в «Будильнике» № 19 начинает печататься очерк «Из воспоминаний сельского учителя» (подписан как «К.—вич.»).
2 июня Константин Михайлович венчается с Любовью Николаевной Арцеуловой (1845—1907), «дочерью старшего судостроителя, корпуса корабельных инженеров подполковника Николая Алексеевича Арцеулова».
11 августа в № 30 «Будильника» выходит очерк «Июльский сон» (под псевдонимом «Бубнов»).

1868 — 30 марта родилась первая дочь — Наталья (умерла в 1903 году).

1869 — в связи с серьёзными материальными трудностями писатель ищет работу и в мае поступает на службу в управление Курско-Харьковско-Азовской железной дороги (ныне в составе Южной железной дороги Украины). Живёт в это время то в Курске, то в Харькове. 29 декабря умирает отец Константина Михайловича.

1870 — 22 января Станюкович прибывает в Симферополь. Оттуда пишет супруге: «Как я и ожидал, отец оставил вздор. Деньгами 1800 рублей и аренду на 9 лет (по полторы тысячи в год); … говорят, его обобрали». Станюкович службой тяготится, пишет в Петербург жене, чтобы разузнала, не возьмут ли его редактором беллетристического отдела в «Будильник». В июне переезжает в Таганрог, работает помощником ревизора службы движения. Вплотную столкнувшись с миром железнодорожных дельцов, пишет комедию «На то и щука в море, чтобы карась не дремал». 29 ноября в «Искре» под № 48 публикует фельетон «Русские американцы» (псевдоним — К. Наташин).

1871 — Станюкович поступает на службу в «Петербургское общество взаимного поземельного кредита», где работает до 1874 года. 15 февраля рождается вторая дочь — Любовь (умерла в 1884 году). 27 октября распоряжением министра внутренних дел запрещена к постановке в театре его комедия «На то и щука в море, чтобы карась не дремал».

1872 — август, комедия «На то и щука в море, чтобы карась не дремал» вышла в № 8 журнала «Дело». 23 декабря родилась третья дочь — Зинаида (умерла в 1934 году).

1873 — в «Деле» публикуется роман «Без исхода». В июле Станюкович отдыхает в Ревеле. Газета «Биржевые ведомости» (№ 294 от 3 ноября) публикует большую статью М. В. Авдеева о романе «Без исхода».

1874 — роман «Без исхода» выходит отдельным изданием в Петербурге (изд. В. Тушнова). В мае назначен управляющим пароходством в обществе Волго-Донской железной дороги и пароходства по реке Дону и Азовскому морю. Поселяется в Ростове-на-Дону в одноэтажном доме на территории порта. Его стараниями были благоустроены Ростовский и Таганрогский порты, расширен и углублен фарватер реки Дон. Участвуя в работе «Комитета донских гирл», он способствовал осуществлению ряда мероприятий, направленных на улучшение условий судоходства в низовьях Дона. В свободное от основной работы время выступал перед местной публикой с докладами о географических открытиях русских людей.

1875 — 28 августа родилась четвёртая дочь — Мария (умерла в 1942). Константин Михайлович решает продолжить службу в пароходстве и подписывает контракт ещё на 2 года.

1876 — 26 июня прибывает в Мариенбад на лечение. В течение года хандрит, жалуется в письмах жене, в конце года оставляет службу и переезжает в Петербург.

1877 — Константин Михайлович целиком в литературной работе. Печатается в ряде изданий: «Новости», «Порядок», «Русская правда», «Московское обозрение» и других. С апреля в каждом номере «Дела» есть его публикации: «Червонный валет», серия фельетонов под общим названием «Картинки общественной жизни» (с псевдонимом «Откровенный писатель»), рассказ «Оригинальная пара», пьеса «Родственники».

1878 — много работает, много публикует, в том числе в разделе «Картинки общественной жизни» напечатаны «Письма знатных иностранцев» (в виде переписки англичанина, попавшего в Россию, с женой). Современница Станюковича Екатерина Некрасова пишет: «Станюковича… как талантливого, умного и едкого публициста, знала вся Россия; как автор „Писем знатного иностранца“ он очень давно пользовался известностью даже в далёкой Сибири».

1879 — летом в «Деле» начинает под псевдонимом «Откровенный писатель» выходить его повесть «Похождения одного благонамеренного молодого человека, рассказанные им самим». В Петербурге, в издательстве И. Л. Тузова печатается роман «В мутной воде» (под псевдонимом К.Телефонов). В конце ноября Станюкович выезжает в Кларан (Швейцария), к семье.

1880 — живёт в Кларане, работает над романом «Два брата». В конце января возвращается в Россию «с двугривенным в кармане». В «Деле» начинает публиковаться «Два брата». 24 февраля писатель порывает с «Молвой», бывшими «Биржевыми ведомостями». В мае объявлено о выходе в свет романа «Наши нравы» (издательство Н. А. Шигина). Все лето и осень Станюкович проводит в Швейцарии, где общается с политэмигрантами: Кравчинским, Драгомановым, Верой Засулич, Ольгой Любатович и другими. В ноябре писатель возвращается в Петербург. В связи со смертью издателя «Дела» Г. Е. Благосветлова Константин Михайлович стал одним из редакторов этого журнала.

1881 — в «Деле» выходят «журнальные заметки» Станюковича (псевдоним — Ф. Решимов). 1 марта происходит покушение на царя Александра II. Станюкович оптимистично настроен в том смысле, что надеется на восстание против самодержавия. 19 июня в Москве, в театре Петровского парка, состоялось первое представление его комедии «На то и щука в море, чтобы карась не дремал». В газетах «Современные известия» № 175 и «Русский курьер» № 174 даны положительные отзывы на постановку, в газете «Голос» напечатана отрицательная рецензия. В августе в «Деле» напечатан рассказ «Из-за пустяков», осенью там же начинает печататься роман «Омут».

1882 — в мае за фельетон Станюковича «В сумасшедшем доме» Главное управление по делам печати указало Петербургскому цензурному комитету на «…чтобы цензура относилась к статьям, предназначенным для помещения в журнале „Дело“, с особым внимание и строгостью». 5 сентября родился сын Константин. В ноябре Е.Благосветлова, издательница «Дела», обратилась в вышеуказанное Управление по делам печати с просьбой утвердить Станюковича главным редактором журнала. Управление воздержалось: «…Станюкович известен департаменту полиции как личность противоправительственного направления».

1883 — 5 января Главное управление по делам печати сообщило, что «отставному флота лейтенанту Константину Михайловичу Станюковичу разрешено временно редактировать журнал „Дело“, подписываясь за редактора». В ноябре тяжело заболела дочь Любовь, её увозят в Ментон (Франция). В декабре Станюкович при финансовой помощи М. К. Цебриковой выкупает у Е. Благосветловой журнал «Дело» (в рассрочку), строя при этом широкие планы. В конце года уезжает в Ментон, к дочери.

1884 — в январе Станюкович возвращается в Петербург. Е.Некрасова: «…внутренне подавленный и убитый мыслью о неизбежности смерти любимой дочери». 8 марта он пишет жене о рекомендации врачей перевезти дочь из Ментона на Женевское озеро. До конца апреля Станюкович лечится в Баден-Бадене, где находится и его семья. Накануне отъезда в Россию друзья устраивают ему прощальный ужин. 12 апреля управляющий департаментом полиции Плеве принимает решение об аресте Станюковича, и в конце апреля на пограничном переходе в Вержболове писателя берут под арест и препровождают в Петропавловскую крепость. 17 августа, в Петербурге, умирает дочь Любовь.

1885 — 12 января Константин Михайлович передаёт журнал «Дело» И. С. Дурново (по договору). В мае административным порядком Станюкович высылается в Сибирь на три года, туда же, за ним, последовала и его семья. Е. Некрасова сопровождала на пароходе семью Станюковича до Перми. За год отсидки в Петропавловской крепости Станюкович написал большую повесть, рассказы, и драматическую поэму в стихах с юмористическим уклоном: «Певец в Вальядолиде».

17 июня он прибывает в Томск, поселяется в Затеевском переулке. В Томске быстро сходится с проживающими здесь политическими ссыльными Ф. Волховским, С. Чудновским, активными участниками «Сибирской газеты». Здесь его посетил американский писатель, автор книги «Сибирь и ссылка» Джордж Кеннан. Ольга Любатович вспоминает: «… в Томске, куда он был сослан после 1-го марта за сношения с Тихомировым… мы сошлись ещё ближе. … он рассказывал, бывало, нам иногда в комическом виде, что делали некоторые литераторы после 1-го марта».

1886 — писателя всё чаще одолевают приступы невралгии, доктора запрещают ему писать. В январе в «Русской мысли» начинается серия его очерков «В дальние края» (под псевдонимом Л. Нельмин). 13 июля в «Сибирской газете» открывает серию фельетонов под общим заголовком «Сибирские картинки» (под псевдонимом «Старый холостяк»). 7 сентября в 36 номере «Сибирской газеты» под псевдонимом Н.Томский начинает публиковаться роман «Не столь отдалённые места». Октябрь — в журнале «Северный вестник» (№ 10) выходит рассказ «Беглец» за подписью М.Костин. В 10-м номере ежемесячника «Вестник Европы» опубликован рассказ «Василий Иванович» с подписью «И.Ст.»

Поразительно, но именно здесь, в ссылке, за тысячи километров от морей и океанов, Станюкович снова начинает писать на морскую тему, создавая те произведения о русских моряках, которые в итоге, и принесут ему мировую славу.

1887 — продолжает публиковаться роман «Не столь отдалённые места» в «Сибирской», во втором номере «Дела» печатается рассказ «Матросский линч» (М.Костин).
В июне-сентябре работает в конторе по строительству Обь-Енисейского канала, собирает богатую фактуру из окружающего его мира рабочего и прочего люда.
В «Северном вестнике» за № 7 опубликован рассказ «Человек за бортом!» (М. Костин).

1888 — в Петербурге выходят отдельной книгой (изд. М. Стасюлевича) «Морские рассказы», а в издательстве Н. А. Толкачёва — роман «Не столь отдалённые места».
Январь — в первом номере «Русской мысли» выходит рассказ «На каменьях» (М. Костин). В апреле, (в № 28, 30) «Сибирской газеты» публикуется биографический очерк Станюковича о Г. Н. Потанине, известном путешественнике и исследователе, уроженце Сибири.

27 июня покидает с семьёй ссылку. Супруга Константина Михайловича получила небольшое наследство, и они выезжают в Париж, далее на юг Франции, в деревушку рыбаков Гетари в 20 километрах от Испании. В письме жене сообщает: «Пишу теперь морской рассказ „Штурман“. Кажется, выйдет удачным…». В это же время писатель получает письмо из Вены, от Галанта, заведующего русским отделом австрийской газеты «Neue freie Presse», в котором предлагается сотрудничество, в частности, Галант просит разрешение на публикацию в газете романа «Два брата».

14 октября в № 123 газеты «Кронштадтский вестник» напечатана статья контр-адмирала Н. А. Рыкачева, посвящённая сборнику «Морские рассказы». Автор статьи положительно и тепло отзывается о сборнике, подчёркивая: «… он не только наблюдал, но и жил морской жизнью».
15 декабря в письме к известному беллетристу А. К. Шеллеру, писавшему под псевдонимом А. Михайлов, Станюкович сообщает: «Лечение, однако, пока идёт не вполне успешно. Дёрганье лица не прекращается, что мешает мне работать несколько часов кряду…».

1889 — 25 февраля в газете «Die Gegenwart» (Берлин) начинает публиковаться рассказ «Человек за бортом!». В конце февраля писатель прибывает в Петербург.

В марте, в письме к жене Станюкович пишет: «За „Морские рассказы“ общие хвалы, печатные и личные. Успенский и Михайловский просили по экземпляру, и я им подарил. Выслал также и И. И. Мечникову».

В апреле в 4-м номере «Вестника Европы» вышла статья К. Арсеньева «Модная форма беллетристики», в которой положительно оцениваются морские рассказы Станюковича и критикуются другие его произведения.

В августовском «Вестнике Европы» напечатан рассказ «Мрачный штурман».
Константин Михайлович работает над повестью «Первые шаги».
В конце года уезжает в Париж.

1890 — в конце января Константин Михайлович возвращается в Петербург.

23 февраля — в письме к жене пишет: «Изменял и исправлял свои „Первые шаги“ /по просьбе М. М. Стасюлевича из соображений цензуры — прим. автора/, начал писать морской рассказ „Штормуем!“».

Март — из газеты «Новости дня» № 2397 от 5.03.1890 г.: «Появление на кафедре автора „Морских рассказов“ было встречено громом аплодисментов и долго не смолкавшими криками „браво“». Так встречали Станюковича на заседании «Общества любителей русской словесности» в библиотечном зале Московского университета. В этом же месяце заканчивает ещё один рассказ на морскую тему: «Похороны в море».

Апрель — 1 числа в «Русских ведомостях» (№ 89) выходит рассказ «В шторм».

27 апреля в 113 номере «Русских ведомостей» публикуется рассказ «Между своими» (так переименовал писатель свой рассказ «Похороны в море»). Этот рассказ также вызывает бурю откликов.

17 июня — в «Русских ведомостях» за № 164 печатается рассказ «Серж Птичкин».

Октябрь — в «Русских ведомостях» выходит рассказ «Танечка» (№ 281, 292).

1891 — с января по апрель в «Вестнике Европы» напечатаны «Первые шаги» («…исковерканные»).

Март — отличная рецензия на «Первые шаги» в журнале Русское богатство.

С 74 номера «Русских ведомостей» начинает публиковаться повесть Станюковича «Грозный адмирал».

Сентябрь — в издательстве Н. А. Лебедева вышел сборник под общим названием «Моряки». 4 октября в «Кронштадтском вестнике» проходит положительная рецензия на этот сборник.

Октябрь — многие газеты отметили 30-летие литературной деятельности К. М. Станюковича.

Ноябрь — «Русские ведомости» начинают печатать рассказ «Домашний очаг» (№ 303—319).

В Москве, в издательстве Сытина, в серии «Народные книги» выходит книга Станюковича «Между своими, или Смерть на корабле».

1892 — в январе Станюкович и Кривенко назначаются редакторами «Русского богатства» (в связи со сменой учредителей — журнал переходит в руки пайщиков). В нём выходит рассказ Станюковича «Бесшабашный» (под псевдонимом «Скромный писатель»).

19 января Констанитин Михайлович письмом просит известного писателя А. И. Эртеля дать журналу «…рассказ, очерк или повесть, что хотите, но поскорей».

8 июля в «Русских ведомостях» начинает публиковаться рассказ «Пассажирка».

Декабрь — в № 149 «Кронштадтского вестника» выходит большая статья, посвящённая «Пассажирке» (положительная).

В этом году также выходят его сборник рассказов «Современные картинки» (в издательстве Н. А. Лебедева) и в сборнике «Помощь голодающим», изданным газетой «Русские ведомости» помещён «Вдали от берегов» — рассказ Станюковича.

1893 — в январе и феврале в «Русской школе», в номерах 1-4 публикуется повесть Константина Михайловича «Маленькие моряки» с подзаголовком: «Из воспоминаний о Морском корпусе».

6 февраля «Русские ведомости» (№ 36) дают положительную рецензию на «Маленьких моряков».

Март — с 14 марта «Русские ведомости» начинают публиковать рассказ «Женитьба Пинегина».

Май — в ежемесячнике «Русская мысль» под рубрикой «Рассказы старого боцмана» издаётся рассказ «Месть» (в основе сюжета данного произведения — гибель клипера «Пластун» из Тихоокеанской эскадры А. А. Попова 18 августа 1860 года). 20 мая в «Русских ведомостях» выходит большая статья «Из истории морского корпуса», где положительно характеризуется повесть «Маленькие моряки».

Июнь — в издательстве В. И. Штейна выходит второе издание романа «Без исхода». 6 июня начинает публиковаться его повесть «В море» («Русские ведомости» № 153).

Июль — в газете «Новости» от 15 июля в статье А. Скабичевского «Литературные хроники» положительно рассматривается «Месть» Станюковича.

Август — в издательстве М. М. Ледерле 2-м изданием напечатаны «Морские рассказы» (с дополнениями).

Декабрь — газета «Русская жизнь» от 1-го числа публикует рассказ «Ужасный день».

В этом же году в издательстве Сытина (Москва) отдельной книгой выходит повесть «Первые шаги», а в Петербурге — переиздание сборника «Моряки» с дополнениями (в издательстве Н. А. Лебедева).

1894 — в январском номере журнала «Мир Божий» опубликован рассказ Константина Михайловича «Куцый». В газете «Русская жизнь» продолжает печататься роман «Откровенные», начатый в № 332 за прошлый год, окончание которого выйдет в августе, 11-го, № 212. 26 января в «Русских ведомостях» выходит рассказ из цикла «Жертвы моря»: «Крушение эскадры и гибель тендера».

Март — в 3-м номере «Русского богатства» печатается рассказ «Исайка».

В апреле, в ежемесячном литературном приложении № 4 к иллюстрированному еженедельнику «Нива» начинает публиковаться рассказ «В тропиках».

Июнь — в «Русской жизни» Станюкович печатает фельетон «Из дневника читателя» (под псевдонимом «Старый читатель»). В «Русских ведомостях» с № 165 по № 322 издаётся «Беспокойный адмирал» (повесть).

Декабрь — в «Русских ведомостях» печатаются рассказы «Ночью» и «Ёлка для взрослых».

В этом же году в издательстве М. М. Ледерле (Петербург) выходит сборник Станюковича «Жертвы».

1895 — с января по ноябрь в журнале «Мир Божий» напечатан роман «История одной жизни».

Март — В 77 номере «Русских ведомостей» начинает публиковаться рассказ «Нянька».

Июнь — рассказ «Матроска» начал публиковаться в «Русских ведомостях» с 6 июня. В издательстве М. М. Ледерле (Петербург) напечатан отдельным изданием рассказ «Под тропиками» (с подзаголовком «Из воспоминаний бывшего матроса»).

В журнале «Русская школа» в июле — августе напечатана статья Н. И. Познякова, в которой высоко оценивается повесть Станюковича «Вокруг света на „Коршуне“», которая в течение этого года публикуется в «Роднике». В августе, в издательстве О. Н. Поповой (Петербург) отдельным изданием вышел роман «Откровенные». 13 августа начал печататься рассказ «Кирилыч и генерал-арестант» (в «Русских ведомостях»). В конце месяца писатель переезжает в Москву, в связи с приглашение от «Русской мысли» (ведёт раздел фельетонов).

В этом же году в издательстве М. М. Ледерле напечатан сборник «Новые морские рассказы и Маленькие моряки».

1896 — весь год в журнале «Родник» продолжает печататься повесть «Вокруг света на „Коршуне“».

Январь — в первом номере «Русской мысли» выходит рассказ «Побег», в журнале «Всходы» — рассказ «Пожар на корабле», а в номерах 1,2 журнала «Детское чтение» — «Максимка» (по этому рассказу был снят фильм Максимка). 28 ноября Константин Михайлович выступает на открытом заседании Общества любителей российской словесности в Московском университете. Вот что писали «Новости дня» (№ 4540):
 «Долго не смолкавшими аплодисментами было встречено появление на кафедре Константина Михайловича Станюковича, симпатичного автора „Морских рассказов“… Выразительное лицо, с заметными следами болезни… Голос тихий, но речь довольно гибкая и разнообразная, умеющая недурно оттенять смысл произносимых фраз».

Апрель — в № 4 «Русской мысли» появляется положительная рецензия на роман «История одной жизни», 5 апреля в «Русских ведомостях» выходит рассказ «Глупая причина».

Май — начинает печататься повесть «Черноморская сирена», окончание — в июльском номере (в журнале «Русская мысль»).

Июнь — 18 числа Станюкович возвращается из Крыма с отдыха и едет в Нижний Новгород на Всероссийскую выставку, о которой напишет позже в «Русской мысли».

Сентябрь — октябрь. Писатель с дочерью Зиной на отдыхе в Алупке. Продолжает писать «Коршуна» (для «Родника»). В журнале «Русское обозрение» выходит отрицательная рецензия на «Черноморских сирен».

Ноябрь — в конце месяца (20, 22 и 26) Станюкович выступает с чтением своих произведений на благотворительных вечерах и выезжает в Петербург на празднования своего юбилея.

Декабрь — «Русские ведомости» (номер от 3 декабря) помещают обозрение «Журналы для детского чтения», где положительно отзываются о произведениях К. М. Станюковича. 7 декабря в Петербурге, в ресторане «Медведь» передовая общественность торжественно отмечала 35-летие литературной деятельности писателя. На состоявшемся обеде присутствовало около 140 человек, среди которых были В. Г. Короленко, С. А. Венгеров, В. И. Немирович-Данченко, В. П. Острогорский, А. М. Скабичевский, С. Я. Елпатьевский, К. К. Арсеньев, Анненский, Николай Фёдорович, Гуревич, Яков Григорьевич, Шелгунова, Людмила Петровна, Потапенко, Игнатий Николаевич и множество других. Юбиляру был преподнесён подарочный адрес с портретом кисти Н. А. Богданова. Письменные поздравления прислали Михайловский, Николай Константинович, профессора Сергеевич, Василий Иванович, Манассеин, Вячеслав Авксентьевич и многие другие. Там же было объявлено о присуждении Петербургским комитетом грамотности при Вольноэкономическом обществе писателю Станюковичу, Константину Михайловичу, золотой медали имени А. Ф. Погосского и об учреждении народной читальни его имени. В телеграмме жене писатель сообщает: «Почтён превыше заслуг…». 22 декабря в Москве, в колонном зале гостиницы «Эрмитаж» дан обед в честь 35-летия литературной деятельности Станюковича с присутствием более 100 человек. Выступали: Чупров, Александр Иванович, педагог Тихомиров, Дмитрий Иванович, Линниченко, Иван Андреевич, Виноградов, Павел Гаврилович и другие. Были зачитаны телеграммы от А. П. Чехова, профессора Н. И. Стороженко и многих других. Юбилейная дата также была отмечена многими зарубежными изданиями. 25 декабря в «Русских ведомостях» публикуется рассказ «Одно мгновенье».

В течение года отдельными изданиями вышли в свет: сборник «Морские силуэты» в издательстве О. Н. Поповой (СПб.); роман «История одной жизни» в издательстве А. А. Карцева (Москва); повесть «Вокруг света на „Коршуне“. Сцены из морской жизни. С рисунками Е. П. Самокиш-Судковской.» и «Для детей. Рассказы из морской жизни» в издательстве Н. Н. Морева (СПб.).

1897 — 4 января с чтением рассказа «Месть» и других произведений Станюкович выступал в театре Корша на вечере, устроенном Литфондом в пользу нуждающихся литераторов и учёных. Из газеты «Новости дня» (№ 4879): «Из участников вечера наибольший успех выпал на долю литераторов. Появление на сцене Ник. Ник. Златовратского, В. М. Михеева, Г. К. Градовского и особенно К. М. Станюковича было встречено дружными рукоплесканиями…». В газете «Нижегородский листок» опубликован рассказ «Дурак» (№ 18, 25).«… цензура московская не пропустила <этот рассказ. — Прим. Okman>. Тогда я послал его в „Нижегородский листок“… и там он напечатан без одной помарки со стороны цензуры» — так сообщал Станюкович в письме Н. И. Познякову (1856—1910), детскому писателю и педагогу.

Февраль — 2 числа Константин Михайлович читает рассказ «Танечка» в лектории Московского исторического музея на вечере в пользу народных библиотек. В «Русских ведомостях» (№ 47 от 16.02.1897 г.) начал выходить его рассказ «По понедельникам дома». 19 февраля на предложение журнала «Новое слово» стать редактором беллетристического отдела Станюкович отвечает отказом. 21 февраля отказывается от сотрудничества в газете «Мировые отголоски». В письме к Лозинскому М. А. пишет: «Если Жуковский (один из пайщиков газеты — прим. автора) не прочь был бы пригласить меня фактическим редактором, то я, разумеется, охотно согласился/бы/, но под непременным условием пригласить сотрудников по моему выбору».

Апрель — писатель проводит в хлопотах по выпуску своего «Собрания сочинений К. М. Станюковича» издательство А. А. Карцева (Москва) 1897, которому противится Управление по делам печати.

Май — напряженно работает над романом «Жрецы», который печатается в «Русском богатстве».

Июль — Станюкович переезжает в Петербург.

Октябрь — 16 октября в письме к жене (из Алупки) сообщает, что: «Н. Г. Михайловский приехал и на другой день был у меня… читал свою драму /„Орхидея“/ в переделанном виде, в которой фигурирую и я в виде старого (волочащего ногу) литератора-пессимиста. Не похоже… Драма плохая…».
Газета «Ялта» от 21 октября извещает: «На днях в Ялтинском театре устраивается литературно-музыкальный вечер в пользу нуждающихся приезжих больных. В вечере изъявили желание участвовать известные писатели Константин Михайлович Гарин и Николай Георгиевич Гарин».
23 числа в письме жене: «Кажется, впрочем, что „Похождения одного матроса“ для „Родника“ удадутся. По крайней мере начало, которое я послал Альмедингену и то, что пошлю завтра или послезавтра, кажутся ничего себе. … Гарин иногда забегает и читает свои вещи…Говорит о своих предприятиях … но о журнале ни слова — молчу и я, неловко начинать».

Ноябрь — Главное управление по делам печати сообщает цензурному комитету, что распоряжение о запрете на обращение в публичных библиотеках «Собрания сочинений К. М. Станюковича» «должно быть распространено не только на 9 томов, носящих дату „1897 г.“, но и на последующие тома сочинений того же автора, помеченные 1898 годом. 10 ноября 1897 года., № 8203 А.Катенин.»

В течение года вышли сборники: «Рассказы из морской жизни» издательство Н. Н. Морева, СПб.), «Среди моряков» (издательство журнала «Детское чтение», М.), в сборнике «Житейские невзгоды» издательство И. Д. Сытина) вошёл рассказ «Стёпа».

1898 — в мартовском номере журнала «Всходы» публикуется рассказ «Матросик». 10 марта на 16-м году жизни умирает от тифа сын писателя Константин. Е.Некрасова пишет: «С исчезновением сына не стало и прежнего бодрого, твёрдого, жизнерадостного К. М.! Исчез герой, джентльмен, чадолюбивый отец… На месте него остался доживать жизнь больной… старик…».

Апрель — писатель с семьёй уезжает в Швейцарию (Женева, Кларан).

Май — Станюкович лечится в Карлсбаде.

В конце июля Константин Михайлович возвращается в Петербург и поселяется в отеле «Пале Рояль».

Октябрь. В ежемесячнике «Мир божий» выходит рассказ «Письмо».

Декабрь. Станюкович пишет святочные рассказы для «Сына отечества» и «Русских ведомостей», 25 декабря в последних выходит его рассказ «Отплата».

В этом году выходят последние, 10, 11 и 12 тома собрания сочинений писателя. Цензурой запрещены предпринятые Петербургским комитетом грамотности издания целой серии рассказов (в основном цензорам не нравятся сцены жестокостей и описания применения наказаний в армии и на флоте, то есть, по мнению цензуры, писатель даёт «ложные представления о системе наказаний»). У М. Н. Слепцовой издаётся рассказ «куцый» (в серии «Книжка за книжкой»). В издательстве О. Н. Поповой выходят отдельными вещами: «Максимка», «Матросская расправа», «Матроска». В «Посреднике» (Москва) печатается «Человек за бортом!». В Лейпциге вышел сборник «Жертвы» на немецком языке.

1899 — в первых номерах ежемесячника «Журнал для всех» печатается рассказ «Первогодок», журнала «Всходы» — рассказ «Тигр идёт!», «Живописного обозрения» — «На „Чайке“». 13 марта рассказ «За Щупленького» публикуется в «Юном читателе» за № 11.

Апрель — публикуется (в «Русской мысли») рассказ «Шутка», который ранее был запрещён цензурным комитетом. В письме к жене (от 14 апреля) писатель возмущается обстановкой, царящей в стране: « А в Петербурге — мерзость во всех отношениях… идёт массовая высылка студентов… О мерзавце Суворине запрещено говорить. Недавно мы … предали суду чести Суворина за его подлые письма о студентах.» В № 108 «Русских ведомостей» печатается рассказ «Диковинный матросик».

Май — в журнале «Всходы» выходит рассказ "Гибель «Ястреба». В письме к жене (в Париж) пишет: «… рассчитываю быть 2-го июня у вас.» В «Русских ведомостях», начиная с № 126, публикуется повесть"Чего ей надо?".

Август — «Русское богатство» помещает рассказ «Оборот».

Октябрь — Станюкович 19 числа прибывает в Севастополь (супруга в Петербурге). В письме к дочери Марии (из Ялты, 25 октября): «Здоровье лучше, но — увы! — работать не могу. Однако диктую часа два в день, чтобы окончить „Равнодушных“…» . 17 ноября Станюкович заканчивает этот роман.

Декабрь — здоровье потихоньку улучшается, в очередном письме к жене (от 9 декабря): «До сих пор ещё забываю некоторые слова. Пока работать ещё не могу.»

В течение года «Мир Божий» публикует роман «Равнодушные», а журнал «Родник» — повесть «Похождения одного матроса».

1900 — всю первую половину года писатель проводит в Крыму, болезнь не отпускает, в конце марта совершает поездку в Батум на пароходе.

Апрель — в газете «Русские ведомости» от 14 и 17 апреля опубликован очерк «Мёртвый сезон (крымские наброски)», в номере от 30 числа — рассказ «Тяжёлый сон». В мае там же появляется рассказ «Отчаянный».

Июнь — Константин Михайлович выезжает из Ялты, надеясь к 12 июня добраться в Петербург, но по состоянию здоровья вынужден задержаться в Москве. В № 168, 180 «Русских ведомостей» печатается рассказ «Смотр».

Июль — в связи с известным делом Саввы Мамонтова в «Северном курьере» выходят фельетоны Станюковича «Воскресные сказки». В «Русских ведомостях» появляется рассказ «Морской волк».

Август, сентябрь — писатель отдыхает в Волхово, в конце сентября в письмах жене жалуется на диабет. 20 августа рассказ «Блестящий капитан» печатается в «Русских ведомостях».

Октябрь — Станюкович много работает уже в Петербурге, в еженедельнике «Мир божий» выходит «Ледяной шторм» (рассказ).

Ноябрь, декабрь — Константин Михайлович снова в Ялте. 15 декабря в «Юном читателе» печатается рассказ «На другой галс».

В течение года в московском издательстве А. А. Карцева вторым изданием выходит сборник «Среди моряков».

1901 — в январе, в «Русских ведомостях» публикуется рассказы «Товарищи» и «Баклагин».

Февраль — март — в журнале «Родник» за эти месяцы выходит рассказ «Певец». Второго февраля «Русские ведомости» в рубрике «Современные картинки» печатают рассказ писателя «Куда уйти?».

Апрель — в апрельском номере «Русского богатства» опубликован рассказ «Утро».

Май — ежемесячник «Русская мысль» печатает рассказ «Добрый», а в «Мире Божьем» — положительная рецензия А. Богдановича на рассказ Станюковича «Отчаянный».

Октябрь — в 10-м номере «Мир Божий» публикует рассказ «Дождался», в «Русских ведомостях» (№ 284, 287) — рассказ «Пари». 21 октября в газете «Новости дня» сообщение: К. М. Станюкович получает половинную Пушкинскую премию за свои литературные труды.

Ноябрь — опубликована статья «Критические очерки» В. Буренина (в газете «Новое время», в которой критике подвергаются Станюкович и Короленко. В «Русских ведомостях» за № 320 анонсируется сборник рассказов «На „Чайке“ и другие морские рассказы».

Декабрь — в газете «Россия» от 7 декабря выходит статья П. Быкова, посвящённая 40-летию литературной деятельности Станюковича. 25 декабря напечатан рассказ «Загадочный пассажир» («Русские ведомости»).

В этом году вышел дополнительный, 13-й том «Собрания сочинений» (в издательстве А. А. Карцева). Также напечатан сборник рассказов «Из жизни моряков» в издательстве М. М. Стасюлевича (Петербург).

1902 — 3 января опубликован рассказ Станюковича «Свадебное путешествие» в «Русских ведомостях». «Юный читатель» во втором номере начинает печатать повесть «Севастопольский мальчик».

Март — в «Русских ведомостях» выходит рассказ «Событие» (№ 75, 79).

Апрель — 25 апреля «Русские ведомости» в рубрике «Маленькие рассказы» публикуют «Господин с настроением» Станюковича.

Май — в той же рубрике выходит ещё один рассказ Константина Михайловича: «Главное — не волноваться», в конце месяца в № 143, 147 печатается рассказ «Мунька».

Июль — в конце месяца, 26-го, в «Русских ведомостях» публикуется начало повести «Берег и море», окончание — в номере № 276 от 6 октября.

Август — журнал «Новый мир» в № 87 даёт статью Н. Носкова «Морские типы», весьма положительно и высоко оценивающая труды Станюковича.

Ноябрь — здоровье писателя резко ухудшается, в том числе из-за переутомления и он по настоянию врачей выезжает в Италию. Пробыв несколько дней в Риме, переезжает в Неаполь, где, несмотря на болезнь, продолжает работать. В своих воспоминаниях Н. Н. Фирсов (Л.Рускин) пишет: «Последние полгода, проведённые им сплошь в Неаполе, были жестоко мучительны. … он … с ужасом сознавал, что жизнь уходит, что работоспособность падает, что в силу своего темперамента и болезни он не может сдерживать порывы раздражительности, что он поколебал связи с наиболее близкими, дорогими ему издавна людьми. Всё это, не говоря уже о постоянных денежных затруднениях, причиняло ему жестокую душевную боль». В Неаполе Константина Михайловича поддерживают его давние друзья: Н. К. Кольцов, профессор Московского университета, Е. П. Мельникова (дочь А. Печерского), В. Д. Веденский, дочь Зинаида Константиновна. В конце месяца болезнь обостряется и писателя кладут в госпиталь.

В течение этого года в Москве переиздаётся сборник рассказов Станюковича «Рассказы из морской жизни» (в издательстве М. В. Клюкина), в Петербурге в издательстве А. Лейферта выходит сборник «Маленькие рассказы».

1903 — в начале января Станюковича выписывают из госпиталя, он крайне слаб, плохо видит, не может читать, и это его удручает больше, чем что-либо.

8 февраля — умерла старшая дочь Константина Михайловича, Наталья. Близкие решили ему не сообщать эту горестную весть.

Март — в 63 номере «Русских ведомостей» начинает печататься рассказ «Тоска». В середине месяца здоровье писателя заметно улучшилось, он начал подумывать о возвращении в Россию. Уже были приобретены билеты для отъезда, но в конце марта здоровье опять стало ухудшаться: сначала Станюковича кладут в немецкий госпиталь, оттуда перевозят в частную клинику.

В ночь с 6 на 7 мая, в 1 час 25 минут Константин Михайлович скончался на руках у Е. П. Мельниковой. 

9 мая Константина Михайловича Станюковича похоронили в Неаполе, на муниципальном  "Русская зона". На похороны пришли все русские из города и окрестностей, кто успел узнать о его смерти. Самый большой венок на гробе был с надписью: «Станюковичу от русских».

18 мая в «Русских ведомостях» посмертно был опубликован рассказ «Оба хороши» с посвящением Н. Н. Фирсову.

Память 
 Мемориальная доска на месте дома в Севастополе, где родился писатель.
 Во Владивостоке именем Станюковича названа одна из центральных улиц полуострова Шкота.
 Улица Станюковича есть также в Кронштадте.
 В Нижнем Новгороде в 1992 году открыта детская библиотека имени К. М. Станюковича. Имя писателя досталось ей по наследству от библиотеки, которая была закрыта в поселке Новое Доскино.

Библиография

Основные произведения 

 «Американская дуэль»
 «Беглец»
 «Берег и море»
 «Беспокойный адмирал»
 «Бесшабашный»
 «Благотворительная комедия»
 «Блестящее назначение»
 «Блестящий капитан» (в 1945 году в СССР вышел фильм «В дальнем плаванье» на основе ряда рассказов)
 «В далекие края»
 «В тропиках»
 «В шторм»
 «Василий Иванович»
 «Васька»
 «Вестовой Егоров»
 «Вокруг света на „Коршуне“»
 «Волк»
 «Вы не нужны»
 «Гибель „Ястреба“»
 «Главное: не волноваться»
 «Глупая причина»
 «Господин с „настроением“»
 «Грозный адмирал»
 «Два брата»
 «Два моряка»
 «Диковинный матросик»
 «Добрый»
 «Дождался»
 «Дуэль в океане»
 «Дяденька Протас Иванович»
 «Ёлка»
 «Женитьба Пинегина»
 «Жрецы»
 «За Щупленького»
 «Загадочный пассажир»
 «Из-за пустяков»
 «Исайка»
 «Испорченный день»
 «Истинно русский человек»
 «История одной жизни»
 «Кириллыч»
 «Краткий морской словарь»
 «Куда уйти?»
 «Куцый» (в 1945 году в СССР вышел фильм «В дальнем плаванье»)
 «Ледяной шторм»
 «Максимка» (в 1952 году в СССР вышел фильм «Максимка»)
 «Матросик»
 «Матроска»
 «Матросский линч»
 «Между своими»
 «Миссис Джильда»
 «Мрачный штурман»
 «Мунька»
 «На „Чайке“»
 «На другой галс»
 «На каменьях»
 «На уроке»
 «Непонятый сигнал»
 «Нянька» (в 1955 году в СССР по мотивам «Няньки» снят фильм «Матрос Чижик»)
 «О чём мечтал мичман»
 «Оба хороши»
 «Оборот»
 «Одно мгновенье»
 «Оригинальная пара»
 «От Бреста до Мадеры»
 «Отмена телесных наказаний»
 «Отплата»
 «Отчаянный»
 «Пари»
 «Пассажирка» (рассказ, 1892) (в 2008 году вышел фильм «Пассажирка»)
 «Первогодок»
 «Петербургские карьеры»
 «Письма знатного иностранца»
 «Побег»
 «Похождения одного благонамеренного молодого человека»
 «Похождения одного матроса»
 «Равнодушные»
 «Решение»
 «Рождественская ночь», 1892
 «Свадебное путешествие»
 «Севастопольский мальчик»
 «Серж Птичкин»
 «Словарь морских терминов, встречающихся в рассказах»
 «Смотр»
 «Собака»
 «Событие»
 «Страдалец»
 «Танечка»
 «Товарищи»
 «Тоска»
 «Тяжёлый сон»
 «Ужасная болезнь»
 «Ужасный день»
 «Утро из дальнего прошлого»
 «Форменная баба»
 «Человек за бортом!» (в 1945 году в СССР вышел фильм «В дальнем плаванье» на основе ряда рассказов)
 «Червонный валет»
 «Шутка»

Издания 
 Станюкович К. М. Полное собрание сочинений. В 12-ти томах. — Санкт-Петербург: Издательство А. Ф. Маркса, 1906 — 1907.

 Станюкович К. М. Избранные произведения / Вступительная статья и примечания В. Вильчинского. — Л.: Лениздат, 1954.

 Станюкович К. М. Собрание сочинений в 6-ти томах. — Издательство «Художественная литература», 1959.

 Станюкович К. М. Вокруг света на «Коршуне». — М.: Эксмо, 2017. — 448 с. — ISBN 978-5-04-088552-7.

Архивные материалы 
 Архив Станюковича в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (Москва).
 Архив Станюковича в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.
 Архив Станюковича в Институте русской литературы (Пушкинский дом) РАН в Санкт-Петербурге (ИРЛИ).
 Архивные материалы Центрального государственного исторического архива в Санкт-Петербурге.

Примечания

Литература 
 Быков П. Константин Михайлович Станюкович. Биографический очерк.
 Вильчинский В. П. Константин Михайлович Станюкович. М.-Л., 1963.
 Вильчинский В. П. Русские писатели — маринисты. М.- Л., 1966.
 Волков В. П. Романы Станюковича 1870-х годов. Л., 1963.
 Гурвич С. С. Встречи с Доном: далекие и близкие. Краеведческие очерки. — Ростов-на-Дону: Книжное издательство, 1981. — С. 39, С. 41.
 Дон литературный. Писатели России. Шолоховский край. XIX—XXI века:справочное издание. Сост. Губанов Г. — Ростов-на-Дону, 2006. — 512 с. — ISBN 5-481-00623-5.
 Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. / Перевод с английского. Ростов-на-Дону: Издательство А.Сурат, 1906—1907.
 Крившенко С. Ф. Берег отечества.  — М.: Современник, 1988.
 Крившенко С. Ф. Дорогами землепроходцев. — Хабаровск, 1984.
 Лозовик Г. Ф. Даты жизни и творчества К. М. Станюковича. // Станюкович К. М. Собрание сочинений в 6-ти томах. — Издательство «Художественная литература», 1959.
 Лозовик Г. Ф. К. М. Станюкович. 
— Симферополь, 1953.
 Любатович О. Далёкое и недавнее // Былое. — 1906. — № 6.
 Некрасова Е. Константин Михайлович Станюкович. Его поездка в Сибирь и жизнь в Томске //Русская мысль. — 1903. — № 10.
 Фирсов Н. (Л.Рускин). Большая душа. Из воспоминаний о К. М. Станюковиче // Вестник знаний.  
— 1905. — № 9.
 Фирсов Н. (Л.Рускин). Последние полгода К. М. Станюковича // Исторический вестник. — 1905. — № 3.
 Чудновский С. Из дальних лет // Вестник Европы. — 1912. — № 3.
 По поводу смерти К. М. Станюковича // Томск. Иллюстрированное приложение к № 127 газеты «Сибирская жизнь». 15 июня 1903 года.

Ссылки 

 Статья в ЭНИ «История русской литературы» на сервере ФЭБ
 Научная биография в словаре "Русские писатели. 1800-1917" (М.В. Пащенко)
 
 Станюкович Константин Михайлович
 Станюкович, Константин Михайлович (1843-1903)
 СТАНЮКОВИЧ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
 Константин Станюкович

Выпускники Морского кадетского корпуса
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Награждённые медалью «За защиту Севастополя 1854—1855»
Писатели-маринисты
Русские писатели XIX века
Русские писатели XX века
Писатели России XIX века
Участники Крымской войны
Лауреаты Пушкинской премии Академии наук
Военные писатели Российской империи
Персоналии:Ростовская область
Похороненные в Неаполе